

Minéralogie 
 L'améthyste est une variété de quartz violet.

Zoologie 
 Le souïmanga améthyste est une espèce de passereaux de la famille des Nectariniidae.
 Le spréo améthyste est une espèce de passereaux de la famille des Sturnidae.
 Le colibri améthyste est une espèce de colibris de la famille des Trochilidae.
 Le colibri à gorge améthyste est une espèce de colibris de la sous-famille des Trochilinae.
 Le phapitréron améthyste est une espèce d'oiseaux de la famille des Columbidae.

Botanique 
 Le laccaire améthyste est une espèce de champignons basidiomycètes de la famille des hydnangiacées.
 La jacinthe améthyste est une espèce de plantes bulbeuses.

Littérature 
 L'Anneau d'améthyste est un roman d'Anatole France.

Toponymie 
 La Côte d'Améthyste est une portion du littoral du Languedoc-Roussillon.

Autres 
 L'améthyste est une couleur nuancée de violet.
 L'Améthyste (S605) est un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Rubis de la Marine nationale.
 L'Améthyste est une frégate lancée en 1753.
 L'Améthyste est un vapeur coulé par une mine, position : .
 Le forfait Améthyste est un titre de transport annuel de la RATP et de la SNCF destiné aux personnes âgées ou invalides.